Эштевеш () — португальская фамилия. Известные носители:

 Эштевеш, Гонсалу (род. 2002) — португальский футболист.
 Эштевеш, Томаш (род. 2004) — португальский футболист.

См. также 
 Эстевес